История франков () — латинские исторические хроники племён франков. В хронологическом порядке:

 «История франков» (; ; VI век) — труд в десяти книгах турского епископа Григория (латинский текст; русский текст); другое название «Десять книг церковной истории франков» .
 «Книга истории франков» (; VIII век) — анонимная хроника; другое название «Деяния франкских королей» (Gesta rerum Francorum).
 «История франков» (Historia Francorum, или Libri v de Gestis Francorum; нач. XI века; первое изд. 1514) — хроника 654—1165 годов в пяти книгах, начатая монахом Эмуаном из Флёри и продолженная другими; в русском переводе Ю. В. Фарафонова — «Пять книг истории франков».
 «Historiae Francorum scriptores» (5 т., 1636—1649) — труд французского королевского историографа Андре Дюшена; с 3 тома — работа его сына .

См. также 
 «Хроника о свершениях норманнов во Франкии» (нач. X века; монастырь святого Одомара).